Bada ist der Familienname folgender Personen:
 Edgard Bada (* 1975), beninischer Fußballschiedsrichter
 Félicite Bada (* 1962), beninische Sprinterin
 Jorge Bada (* 1944), mexikanischer Hockeyspieler
 Sunday Bada (1969–2011), nigerianischer Sprinter

Bada steht für:
 Bada (Sibirien), eine Ortschaft in Russland
 Bada (Xilin) (八达镇), Großgemeinde im Kreis Xilin in Guangxi, China
 bada (Betriebssystem), ein dienstorientiertes Betriebssystem